Het seizoen 2003/04 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 30 augustus 2003. De laatste speelronde was op 1 mei 2004. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2002/03) was SV Huizen.

Teams

Eindstand 

Dit seizoen waren door het wegvallen van Zwart-Wit '28 maar 2 periodekampioenschappen. De beste club op de ranglijst zonder periodetitel kreeg ten behoeve van de derde periode een plek in de KNVB-Beker voor profs.

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
* Beste club op ranglijst zonder periodetitel
** Plaatsvervangende periodekampioen
*** Zwart-Wit '28 trok zich begin februari 2004 zich terug, alle gespeelde wedstrijden werden als niet gespeeld verklaard.

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 

 Zwart-Wit '28 in februari 2004 teruggetrokken. Wedstrijden zijn als niet gespeeld verklaard.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B